Крістіна Младенович і Луціє Шафарова були чинними чемпіонками, але Младенович вирішила того року не брати участі. Шафарова грала в парі з Кветою Пешке, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Чжань Хаоцін і Чжань Юнжань.

Анабель Медіна Гаррігес і Ярослава Шведова виграли титул, у фіналі перемігши сестер Чжань з рахунком 7–6(7–4), 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw

Family Circle Cup, парний розряд
2014